Кортни Пелдон (; род. , Нью-Йорк) — американская актриса.

Биография 
Кортни Бринн Пелдон родилась 13 апреля 1981 года в Нью-Йорке, США. Отец — адвокат Джеффри Пелдон, мать — профессор колледжа Венди Пелдон. У Кортни есть младшая сестра — Эшли Пелдон (род. 1984), которая также является актрисой. Кортни окончила с отличием Скидмор Колледж со степенью в области психологии.

Дебютировала на телевидении в 1986 году. В 1989—1990 годах играла в бродвейской постановке «Встреть меня в Сент-Луисе». С 1991 по 1993 год снималась в сериале «Гарри и Хендерсоны». В 1992 году сыграла в фильме «В опасном положении».

С 1994 по 1995 год играла в сериале «Мамочки». С 1996 по 1998 год снималась в сериале «Большой ремонт».

В 2003—2004 годах играла в сериале «Бостонская школа».

На протяжении своей карьеры играла преимущественно в телесериалах и телефильмах, а также занималась озвучиванием мультфильмов и мультсериалов.

Личная жизнь 
В августе 2010 года Кортни вышла замужем за Брэдли Либерманом. В 2014 году пара развелась.

В 2015 году Кортни вышла замуж за Брайана Каликкия.

Кортни — любитель животных, имеет 6 собак, 2 кошки и 5 птиц. 

Владеет компанией ювелирных изделий под названием «Зачарованные ювелирные изделия».

Фильмография

Награды и номинации 
Кортни имеет 3 награды и 7 номинаций на премию «Молодой актёр»:
 1993 — номинация в категории «Best Young Actress in an Off-Primetime Series» за Harry and the Hendersons и премия в категории «Best Young Actress Co-starring in a Motion Picture» за Out on a Limb.
 1994 — премия в категории «Best Youth Actress Guest Starring in a Television Show» за Lois & Clark: The New Adventures of Superman.
 1995 — номинация в категории «Best Performance: Young Actress in a TV Comedy Series» за The Mommies.
 1996 — номинация в категории «Best Performance by a Young Actress in TV Drama Series» за Renegade.
 1997 — премия в категории «Best Performance in a TV Comedy by a Guest Starring Young Performer» за Home Improvement.
 1998 — номинация в категории «Best Performance in a TV Movie/Pilot/Mini-Series by a Supporting Young Actress» за Little Girls in Pretty Boxes.
 1999 — номинация в категории «Best Performance in a TV Comedy Series by a Guest Starring Young Actress» за Home Improvement.
 2000 — номинация в категории «Best Performance in a TV Comedy Series by a Supporting Young Actress» за Home Improvement.
 2001 — номинация в категории «Best Performance in a TV Movie (Drama) by a Supporting Young Actress» за The Princess & the Barrio Boy.

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Молодой актёр»
Дети-актёры США
Выпускники Скидморского колледжа